Cumulus kan syfta på: 

 Cumulus – ett slags moln
 Cumulus (musikgrupp) – en finlandssvensk sånggrupp
 Albin 85 Cumulus – en båttyp, se Albin Marin
 Cumulus (organisation) – en organisation för samarbete mellan designutbildningar
 Cumulus (hotell) – en finländsk hotellkedja